ORI, sigle composé des trois lettres O, R et I, est un acronyme qui signifie :
 Outil de Référencement et d'Indexation ;
 Organisation révolutionnaire intégrée, un ancêtre du parti communiste cubain.

ORI ou ori est un code qui désigne :
 ORI,  ;
 ori, l’odia, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Ori peut faire référence à :
 Ori, une faction religieuse dans l'univers fictif de Stargate ;
 Ori, un personnage du Hobbit de  ;
 Ori and the Blind Forest, souvent simplement dit Ori, un jeu vidéo indépendant sorti sur PC et Xbox One.

Ori est une abréviation, qui signifie :
 constellation d'Orion, Orion, Orionis, le nom latin et son génitif ;
 Origine de réplication, une région particulière de l'ADN.

Voir aussi
 

Abréviation